Nataarnivinnguaq bezeichnet:
 Nataarnivinnguaq (Bucht), Bucht im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Nataarnivinnguaq (Inselgruppe), Inselgruppe im Distrikt Sisimiut, Grönland